Monferrato — região do Piemonte, no noroeste da Itália
 Marca de Monferrato — Estado medieval vassalo do Sacro Império Romano-Germânico
 Junior Casale Monferrato — clube italiano de basquete

Comunas italianas

Província de Alexandria 

 Casale Monferrato
 Ozzano Monferrato
 Rosignano Monferrato
 Vignale Monferrato
 Camagna Monferrato
 Mombello Monferrato
 Tagliolo Monferrato
 Frassinello Monferrato
 Cuccaro Monferrato
 Sala Monferrato
 Cerrina Monferrato
 Altavilla Monferrato
 Ponzano Monferrato
 Spigno Monferrato
 Mirabello Monferrato
 Villanova Monferrato
 San Salvatore Monferrato
 Belforte Monferrato
 Pomaro Monferrato
 Castelletto Monferrato
 San Giorgio Monferrato

Província de Asti 
 Nizza Monferrato
 Montiglio Monferrato
 Castagnole Monferrato

Desambiguações de topônimos